La Platière peut faire référence à :
 un odonyme partagé par :
 la rue de la Platière, dans le  de la ville de Lyon, en France ;
 la place de la Platière, une ancienne place du  de Lyon ;
 l'île de la Platière, île située sur le Rhône, et rattachée aux départements français de l'Isère, la Loire et l'Ardèche ;
 l'église Notre-Dame de la Platière, une ancienne église catholique de la ville de Lyon, située place de la Platière ;
 un patronyme partagé par :
 Imbert de La Plâtière (1524-1567), maréchal de France ;
 Imbert de La Platière des Bordes (mort en 1519), prélat français ;
 Jean-Marie Roland de La Platière (1734-1793), économiste et homme d'État français.

Voir aussi 
 Dôme des Platières, un sommet du massif de la Vanoise, dans les Alpes

Homonymie de patronyme